Autreppe (Aat), een plaats in de deelgemeente Ormeignies van Aat in de Belgische provincie Henegouwen.
Autreppe (Honnelles), een deelgemeente van Honnelles in de Belgische provincie Henegouwen.